Tshisekedi ist der Familienname folgender Personen:

 Étienne Tshisekedi (1932–2017), kongolesischer Politiker
 Félix Tshisekedi (* 1963), kongolesischer Politiker